Сми́рна:
 Смирна — античный греческий город в Малой Азии, сегодня на его месте расположен Измир.
 Сми́рна (мирра, ми́рро) — ароматическая смола.
 Смирна — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Фоанта.
 Смирна (Делавэр) — город в штате Делавэр.
 Смирна (Джорджия) — город в штате Джорджия.
 Смирна (Теннесси) — город в штате Теннесси.
 Смирна — название группы культурных инжиров, объединённых по признаку потребности в опылении.

См. также 
 Смирно